Scottdale puede referirse a los siguientes lugares en los Estados Unidos:
 Scottdale (Georgia); lugar designado por el censo en el estado de Georgia; o 
 Scottdale (Pensilvania); borough en el estado de Pensilvania.